Мемориальный Дом-музей И. С. Конева — дом-музей в деревне Лодейно Подосиновского района Кировской области — дом-изба, в котором родился и жил до 18 лет — до 1916 года И. С. Конев — будущий Маршал Советского Союза дважды Герой Советского Союза.

История 
Дом, в котором в 1897 году родился Иван Конев, построен его дедом в середине XIX века.

Живя здесь, И. С. Конев окончил сельскую трёхклассную церковноприходскую школу, которая находилась в четырёх верстах от Лодейно в деревне Яковлевская Гора, а затем учился в четырёхклассном земском училище в селе Щеткине, в десяти верстах от Лодейно, как вспоминал И. С. Конев: «Десять вёрст пешком отмахать зимой туда и обратно — не шутка. Но тяга к учению была сильная».

После окончания училища год работал табельщиком по приёмке леса.

В 1916 году Конев уехал в Архангельск, где был призван на фронт Первой мировой войны.

Создание музея 
В 1932 году дом был передан для использования в качестве начальной школы.

Первый раз музей в нём был открыт в 1947 году — к 50-летнему юбилею маршала, но Конев просил отказаться от создания музея, и даже не приехал на его открытие.

Музей проработал три года — до 1950 года, когда вместо музея по просьбе И. С. Конева в доме была организована сельская библиотека, в которую маршал прислал книги.

В том же 1950 году рядом с домом по Указу Президиума Верховного Совета СССР установили бюст Конева работы скульптора Е. В. Вучетича.

Второй раз музей был открыт в 1977 году — уже после смерти маршала, в 80-ю годовщину со дня его рождения.

Дом сохранился почти в изначальном состоянии, в нём лишь меняли подгнившие нижние венцы и подводили фундамент, но требует регулярного ухода.

В 2011 и 2018 году активно поднималась идея переноса Дома-музея в Киров, что объяснялось тем, что деревня Лодейно, в которой осталось лишь 20 человек, — удалённый и труднодоступный населённый пункт, от Кирова дорога к ней может составить порядка 6 часов.

К 2020 году в книге учета записано 125 тысяч посетителей за 30 лет существования музея, но в последнее время в год посетителей бывает около 1,5 тысяч, и только летом.

Описание 

Музейный комплекс включает в себя:
 Дом — рубленный, крестовой изба-пятистенок, с холодными сенями, рубленной хозяйственной пристройкой и взвозом.
 Колодец-журавль.
 Чёрная баня — деревянный сруб, с тесовой крышей, крытой «гонтом».
 Амбар с навесом — деревянный сруб, крыша тесовая, крытая «гонтом».
 Бюст И. С. Конева на гранитном постаменте. Автор — скульптор Е. В. Вучетич.

Дом и каждая из построек датируются серединой XIX века, являются памятниками регионального значения, бюст — объектом культурного наследия федерального значения.

Экспозиция 
В сенях дома размещена экспозиция, посвященная труду и быту крестьянства конца 19-го начала 20-го века.

В комнатах дома размещены экспозиции, посвященные жизни и деятельности И. С. Конева, в том числе портрет 1944 года, удостоверения командующего фронтами, личные вещи.
В музее много экспонатов, рассказывающих о пути Ивана Конева от табельщика лесосклада до полководца. Под стеклом — маршальский парадный мундир, шинель, бинокль и бурки командующего фронтом, и десятки интереснейших фотографий, документов, показывающих яркий жизненный путь народного маршала к вершинам полководческого искусства.

Примечания

Источники 
 Дом-музей И. С. Конева // Исторические и краеведческие музеи СССР: каталог / Л. Н Годунова, Т. Г Шумная. — Центральный музей революции СССР, 1988. — 540 с. — стр. 141—142
 Мемориальный дом-музей И. С. Конева // Правительство Кировской области
  Бюсту Конева — 60 лет // Районная газета «Знамя», 23.11.2010
 Мемориальному дому-музею И. С. Конева — 40! // Администрация Подосиновского района, 24 октября 2017
 Мемориальный дом-музей на родине И. С. Конева в деревне Лодейно // МБС Подосиновского района
 В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева // ГТРК. Вятка, 26 декабря 2019
 Маршал Конев — сын земли Подосиновской: сборник очерков, статей, воспоминаний. — ООО «Триада-С», 1997. — 126 с.

Музеи по алфавиту
Музеи Кировской области
Конев
К